Саша Мартинович:
 Мартинович, Саша (род. 1984) — немецкий и хорватский хоккеист.
 Мартинович, Саша (род. 1991) — хорватский шахматист.